The Phantom of the Opera (pel·lícula de 1925), dirigida per Rupert Julian
 The Phantom of the Opera (pel·lícula de 1962), dirigida per Terence Fisher
 The Phantom of the Opera (mini sèrie), nominada als Globus d'Or.
 The Phantom of the Opera (musical de 1986), dirigit per Andrew Lloyd Webber
 The Phantom of the Opera (pel·lícula de 2004), dirigida per Joel Schumacher